Eriocalia major är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Smith. Eriocalia major ingår i släktet Eriocalia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
major